Loki je lahko:
 Loki (mitologija)
 Loki (ljudstvo)
 Loki (Zvezdna vrata)

Glej tudi 
 lok